La 2018–19 UAE Arabian Gulf Cup  è stata la undicesima edizione della coppa organizzata per i 14 team della UAE Arabian Gulf League

Lo Shabab Al Ahli vince per la quarta volta la UAE Arabian Gulf Cup, la prima dove il cambio di nome,  dopo aver sconfitto i campioni in carica dell'Al Wahda  per 3–1 in finale dopo i tempi supplementari.

Fase a Gironi

Gruppo A

Fonte: GSA

Gruppo B

Fonte: GSA

Fase ad Eliminazione Diretta

Finale

Marcatori 
Aggiornata al 21 luglio 2019

Note

Collegamenti esterni 

Etisalat Emirates Cup